Кошка, превращённая в женщину () — название нескольких произведений:
 «» — басня Жана де Лафонтена по мотивам «Венеры и кошки» Эзопа (1678).  
 «Кошка, превращённая в женщину» — балет Жана Коралли на музыку , либретто Шарля Дюверье (Париж, Опера Ле Пелетье, ). 
 «» — оперетта Жака Оффенбаха, либретто Скриба и Мельвиля (Париж, Театр Буфф-Паризьен, ). 
 «» — немой короткометражный фильм Луи Фейада (Франция, 1909).